Colonia los Pinos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia los Pinos, Hidalgo, Zacualtipán de Ángeles, 
 Colonia los Pinos, Guerrero, Acatepec, 
 Colonia los Pinos, Oaxaca, San Pedro Teutila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar